Садик, Садык () — мужское имя арабского происхождения, в переводе с арабского означает правдивый, справедливый. Распространено у народов исповедующих ислам.

Известные носители 
 Садик Бек (1533—1610) — персидский художник, каллиграф, поэт, и историк-хронист
 Садик Рохани (род. 1926) — шиитский богослов и марджа
 Садик Ширази (р. 1942) — великий аятолла, один из мусульманских шиитских богословов в области религии, особенно канонического права (фикха), имеющий множество последователей по всему миру
 Лариджани, Садик (1960) — аятолла, духовное лицо, политик и нынешний глава судебной системы Ирана
 Садик Хан (8 октября 1970) — британский политик-лейборист, мэр Лондона с 2016 года. Мусульманин пакистанского происхождения.

Фамилии 
 Садиков
 Садыков
 Садыхов

См. также 
 Список арабских имён

Примечания 

Имена арабского происхождения
Мужские имена